Адольф Эдуард Герштейн (; ) — польский художник и .

Биография 

Адольф Эдуард Герштейн родился в Варшаве, работал и преподавал во Франции, Германии (где он принимал активное участие в движении Берлинского сецессиона) и в родной Польше. Его картины маслом выполнены в технике импасто и стилистически близки к импрессионизму.

В Мюнхене в 1894 году у него начался роман с Франциской, графиней цу Ревентлоу (Фанни цу Ревентлоу). Она была беременна ребенком от Герштейна, когда в 1895 году вышла замуж за политика Вальтера Любке. Беременность закончилась выкидышем.

Его гравюра под названием «Знаменосец» находится в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Две работы 1914—1915 годов хранятся в Бруклинском музее, Нью-Йорк.

В 1904–1911 годах он был владельцем частной школы живописи в Варшаве. Роман Крамштык был одним из его учеников.

Герштейн умер в Берлине.

Примечания

Литература 
 Emil Pottner: Adolf Eduard Herstein. In: Ost und West, Januar 1913, Sp. 23–30

Графики XX века
Художники Польши XX века
Художники Польши XIX века
Гравёры Польши
Гравёры XX века
Гравёры XIX века
Умершие в 1932 году
Родившиеся в 1869 году